Anarchie bezeichnet:

 Anarchie, Zustand der Abwesenheit von Herrschaft
 umgangssprachlich Gesetzlosigkeit, siehe Anomie
 die Anarchie in den Internationalen Beziehungen, die theoretische Annahme, dass Staaten ihre Sicherheit nicht einer übergeordneten Instanz anvertrauen.
 Anarchie (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Almereyda
 Die Anarchie, Bürgerkrieg nach dem Tode Heinrichs I.
 Die Anarchie (Zeitschriften), anarchistische Zeitschriften

Siehe auch:
 Anarchy (Begriffsklärung)